Михаи́л Кири́ллов: Кириллов, Михаил Александрович (1900—1971) — советский актёр, народный артист СССР.
 
 Кириллов, Михаил Николаевич (1908—1975) — советский кинооператор.
 Кириллов, Михаил Петрович (1918—1988) — Герой Советского Союза.
 Кириллов, Михаил Семёнович (1921—1950) — полковой разведчик, старшина, Герой Советского Союза.